Кале́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Порт на березі протоки Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 95 км на захід від Лілля, 100 км на північний захід від Арраса.

Кале є початковою точкою Автошляху E40.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 31135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 72810,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Луї Дакен (1908—1980) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер і актор.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Визначні місця в Кале

Ратуша

Церква Нотр Дам

Міська забудова

Монумент Громадяни Кале (скульптор Роден)

Посилання 

 Офіційний сайт міста  

 Кале на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Історія

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Па-де-Кале
Порти Франції
Кале